Cambai (Namang), een plaats in Indonesië
Cambai (Cambai), een plaats in Indonesië
Cambai (Tulung Selapan), een plaats in Indonesië